COPS steht als Abkürzung für:

 Comité politique et de sécurité, ein Gremium der Europäischen Union, siehe Politisches und Sicherheitspolitisches Komitee
 Common Open Policy Service, Routingprotokoll

Cops steht für:
 Originaltitel von Buster und die Polizei, US-amerikanischer Stummfilm (1922)
 Cops (1994), Originaltitel: Poliziotti, italienisch-französischer Spielfilm
 Cops (2018), österreichischer Spielfilm von Stefan A. Lukacs (2018)
 COPS (Fernsehserie), US-amerikanische Reality-Fernsehshow (seit 1989)

Siehe auch:
 Kops

Abkürzung